Аниме-фестиваль — общее название для события, заключающегося в сборе людей, объединённых любовью к японской культуре с упором на увлечение мангой и аниме. Как правило, это — многодневные мероприятия (в том числе косплей), проводимые в конгресс-центрах, гостиницах, или даже университетских городках. Такие фестивали являются площадкой для рекламы и распространения продукции дистрибьюторами аниме.

Зачастую на аниме-фестивали в качестве почётного гостя приглашаются видные деятели в производстве манги или аниме — художники, режиссёры.

См. также 
 Фестивали японской анимации в России
 Московский аниме-фестиваль

Отаку
Японская массовая культура